Damernas individuella mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 1996 avgjordes den 21-25 juli i Georgia Dome.

Medaljörer

Resultat

Final

Referenser